

Carriera
Con l' ha disputato due edizioni dei Giochi olimpici (Mosca 1980, Seul 1988), quattro dei Campionati mondiali (1978, 1982, 1986, 1990) e sei dei Campionati europei (1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1989).

Con la  ha disputato Giochi olimpici di Barcellona 1992.

Palmarès 

CSKA Mosca: 1979-1980
Stroitel' Kiev: 1988-1989

Saragozza: 1990

Collegamenti esterni 
 

Cestisti ucraini
Vincitori di medaglia d'oro olimpica per l'Unione Sovietica
Vincitori di medaglia di bronzo olimpica per l'Unione Sovietica